Slovo milion nebo milión může označovat: 

 Milion – číslo, primární význam
 Milion (kniha) – cestopisná kniha Marca Pola
 Milión (film) – komediální muzikál z roku 1931 natočený ve Francii.
 Millions – sci-fi komedie z roku 2004, zrežírovaná Dannym Boylem.
 Milion (milník) – oblouk v Konstantinopoli